

Carriera

Club 
.

Nazionale 
Ha fatto parte delle squadra giapponese Nichibo Kaizuka, denominata Streghe orientali dalle avversarie sovietiche e dai media internazionali, vincitrice della medaglia d'oro di pallavolo femminile alle Olimpiadi estive del 1964 a Tokyo.

Note

Voci correlate
 Streghe orientali

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per il Giappone